A brit nagydíj volt a 2013-as MotoGP-világbajnokság tizenkettedik futama. A versenyt Silverstone-ban rendezték szeptember 1-jén.

A királykategória versenyét Jorge Lorenzo nyerte, a Moto2-ben Scott Redding végzett az élen, míg a Moto3-ban Luis Salom diadalmaskodott.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek 

Brit
motogp